Садовники:

 Топонимы
 Садовники — историческая местность в центре Москвы на острове, образованном Москвой-рекой и Водоотводным каналом.
 Садовники — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы в 1960 году.
 Садовники — парк в Южном административном округе Москвы, в районе Нагатино-Садовники.
 Садовники — платформа Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

 Прочие значения
 Садовники (мини-сериал) — американский мини-сериал.

См. также 
 Садовник (значения)